Le nom Ron Harper peut faire référence à :
 Ron Harper (1936-), un acteur américain ;
 Ron Harper (1964-), un joueur américain de basket-ball ;
  (?-), un homme politique canadien.

Voir aussi